Łask  peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Łask, un powiat
 Łask, une gmina urbaine-rurale
 Łask, une ville, et chef-lieu du powiat et gmina ci-dessus
 LASK, club de football autrichien